Алланш:

 Алланш — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент — Канталь.
 Алланш — кантон во Франции, находится в регионе Овернь, департамент Канталь.